Rothenburg kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Rothenburg an der Oder – tyska namnet på en stad i Lubusz vojvodskap, Powiat zielonogórski, se Czerwieńsk

Schweiz 

 Rothenburg, Luzern, ort och kommun,

Tjeckien 

 Rothenburg – tyska namnet på en ort i Södra Böhmen, se Červený Hrádek 
 Rothenburg – tyska namnet på en kommun, se Červená Hora

Tyskland 

 Rothenburg/Oberlausitz – en kommun i Sachsen  
 Rothenburg ob der Tauber – en stad i Landkreis Ansbach i Franken, Bayern

Se även
 Rotenburg

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar